Carl Petri ist der Name folgender Personen:
* Carl Petri (Baurat) (1856–1920), deutscher Bauingenieur und Stadtbaurat 
 Carl Adam Petri (1926–2010), deutscher Mathematiker
 Carl Axel Petri (1929–2017), schwedischer Politiker und Jurist

Siehe auch:
 Karl Petri (1913–1983), deutscher Politiker (SPD)